Dvouhra juniorů US Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl brazilský tenista Brazilec Thiago Seyboth Wild, který již nebyl věkově způsobilý nastoupit do juniorské soutěže.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, 18letý Čech Jonáš Forejtek, jenž ve finále zdolal o rok mladší turnajovou osmičku Emilia Navu ze Spojených států po třísetovém průběhu 6–7 a 6–0, 6–2. Stal se tak prvním českým šampionem ve dvouhře juniorského grandslamu od triumfu Jiřího Veselého na Australian Open 2011 a prvním českým vítězem juniorky US Open od Marie Bouzkové v roce 2014. Plzeňský rodák získal premiérovou singlovou trofej z grandslamu, a po deblových výhrách na  Australian Open 2019 a ve Wimbledonu 2019, třetí celkově. Emilio Nava skončil jako poražený finalista již na Australian Open 2019.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2019
Juniorský tenis v roce 2019